Села в Україні:
 Калини — Закарпатська область, Тячівський район
 Калини — Одеська область, Подільський район